David Pizarro (voetballer)
 David Pizarro (organist)